Weinheim ist der Name folgender Orte:

 Weinheim, Stadt im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Weinheim (Alzey), Stadtteil der Kreisstadt Alzey in Rheinland-Pfalz
 Namensteil der Gemeinde Gau-Weinheim im Landkreis Alzey-Worms in Rheinland-Pfalz
 Namensteil der ehemaligen Gemeinde Frei-Weinheim, heute Teil von Ingelheim am Rhein

Weinheim steht außerdem für:

 (183182) Weinheim, ein Asteroid 

Weinheim ist der Familienname von:

 Heinrich Horneck von Weinheim (1843–1896) deutscher Offizier, Gutsbesitzer und Reichstagsabgeordneter

Siehe auch:
 Weinsheim